Tintagel est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tintagel, localité et paroisse civile du comté de Cornouailles en Angleterre.

Architecture 
 Château de Tintagel, fortification médiévale située à proximité du village de Tintagel en Cornouailles en Angleterre ;
 , hôtel-boutique à Colombo au Sri Lanka et résidence de la .

Musique 
 Tintagel, poème symphonique écrit par le compositeur anglais Arnold Bax.

Marine 
 , bateau de guerre de la seconde guerre mondiale de la Royal Navy.

Toponymie britannique